«Для тех, кто видит сны. Vol.2» — пятый студийный альбом российской группы «Оргия Праведников». Был записан в Москве в 2011—2015 годах. Презентация альбома прошла 7 февраля 2016 года, в московском клубе «Volta». Диск является тематическим продолжением альбома Для тех, кто видит сны. Vol.1 — предыдущего студийного альбома группы, вышедшего на шесть лет раньше. Как и на других альбомах группы, автором текстов выступил Сергей Калугин, музыку же писали все члены группы.

История создания 
Запись альбома продолжалась около четырёх лет: она была начата 22 октября 2011 года.

Альбом предварял вышедший в 2012-м году макси-сингл «Шитрок». Предполагалось, что из четырёх изданных на нём песен две — «Шитрок» и «Чёрная земля» — войдут в альбом «Для тех, кто видит сны. Vol.2», однако в результате в альбом вышла только «Чёрная земля».

Кроме того, в ходе работы над альбомом были выпущены два интернет-сингла (через магазины iTunes Store и Google Play): 30 сентября 2013-го года вышел «Русский экстрим», а 7 марта 2014-го года — «Вдаль по синей воде».

В конце 2015-го года, когда альбом уже был записан, «Оргия Праведников» провела краудфандинговую компанию по сбору средств для его издания. В компании приняли свыше тысячи человек: средства были успешно собраны, а заявленная музыкантами сумма в полмиллиона рублей была превышена более чем вдвое.

Запись 
Большая часть песен была записана на собственной студии «Оргии Праведников» («Just Studio») звукорежиссёрами Иваном Лубяным и Андреем Равиным, а также Юрием Руслановым в его домашней студии «YUR records». Рояль для песни «78-й» был записан Эвелиной Шмелёвой на студии «MSG». Орган для песни «Эпитафия II» и рояль для песен «Flores de Muertos», «Окна» и «Рыцари неба» был записан Андеем Равиным в Белом Зале Московской консерватории.

Сведение и мастеринг провёл Юрий Богданов в студии «Magic Mastering Studio».

Издание 
Альбом был издан в трёх вариантах: в виде стандартного сидибокса, диджипака и двойного альбома (вместе с «Для тех, кто видит сны. Vol.1»)

Дизайн буклета и обложки выполнил Александр Уткин. В буклете использованы фотографии Кирилла Санталова.

Участники записи 
Группа Оргия Праведников:
 Сергей Калугин — акустическая гитара, вокал, бэк-вокал
 Алексей Бурков — электрогитара, акустическая гитара, мандолина, чаранго, перкуссия, бэк-вокал
 Юрий Русланов — флейты, рояль, синтезатор, вокал, бэк-вокал, перкуссия, программирование
 Артемий Бондаренко — бас-гитара, вокал, бэк-вокал, программирование
 Александр Ветхов — ударные, перкуссия
А также:
 Таисия Кислякова — виолончель («Flores de Muertos», «78-й», «Рыцари неба»), бэк-вокал («Эпитафия II»)
 Елена Юркина — сопрано («Flores de Muertos», «Вдаль, по синей воде», «Русский экстрим», «78-й», «Окна», «REX»)
 Ирина Вылегжанина — виолончель («Чёрная земля»)
 Наталья Нгуен — рояль («78-й»)
 Анна Демидова — орган («Эпитафия II»)
 Михаил Иглицкий — ассистент органиста («Эпитафия II»)
 Александр Миткевич — труба («Flores de Muertos», «78-й», «Для тех, кто видит сны»)
 Максим Семенов — валторна («Flores de Muertos», «78-й», «Для тех, кто видит сны»)
 Ростислав Квасов — тромбон («Flores de Muertos», «78-й», «Для тех, кто видит сны»)
 Иван Лубяный — бэк-вокал («Эпитафия II», «REX»)
 Петя Бурков (сын Алексея Буркова) — детский голос («REX»)
 Хор под управлением Александры Сидоровой («REX»)

Список композиций 
 Flores de Muertos (4:44)
 Вдаль, по синей воде (5:05)
 Звёздной тропой (4:56)
 Чёрная земля (3:16)
 Эпитафия II (5:25)
 Русский экстрим (3:11)
 78-й (5:12)
 Окна (4:42)
 Рыцари неба (5:16)
 Для тех, кто видит сны (3:32)
 REX (8:21)

 Альбом «Для тех, кто видит сны. Vol.2» отличается от других номерных дисков «Оргии Праведников» тем, что содержит 11 треков (в четырёх предыдущих было 10). 11-я песня этого альбома — «REX» — ранее издавалась на альбоме «Двери! Двери!», была перезаписана для альбома «Для тех, кто видит сны. Vol.2» и названа на нём бонус-треком. Но в действительности она им не является, так как без этой песни альбом никогда не издавался.
 В версии песни «REX» с альбома «Двери! Двери!» партию детского голоса исполнил сын Сергея Калугина, а в новой версии с «Для тех, кто видит сны. Vol.2» — сын Алексея Буркова.

Критика 
"Не с первых слов и даже не с первых нот — с самой обложки, заставляющей вспомнить и мрачную индуистскую богиню Кали, и мексиканский День Мертвых, видно, что второй диск «Для Тех, Кто Видит Сны» «Оргии праведников» посвящен тем, кто видит совсем другие сны — те самые, о которых мучительно рассуждает Гамлет: «Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?» И в первой же композиции автор яростно декларирует, что для него смерть не вечность небытия, а лишь конечный, подобный сну промежуток…"

Примечания

Ссылки 

 Официальный трейлер альбома

Альбомы прогрессивного рока
Альбомы группы «Оргия Праведников»